Перстень — прикраса у формі кільця для носіння на пальці
 Оручальний перстень
 Заручальний перстень
 Перстень-печатка
 Перстень рибалки — атрибут римських пап
 Перстень — село в складі Борисовського району Мінської області, Білорусь

Див. також 
 Кільце
 «Володар перснів»
 «Перстень Нібелунга»